Gediz peut désigner :
 Gediz, un fleuve de Turquie connu dans l'antiquité sous le nom d'Hermos.
 Gediz, un district et une ville de la province de Kütahya en Turquie.
 Gediz Murad (Gediz Murat Dağı), une montagne de la province de Kütahya.
 Gediz Vallis, nom d'une vallée martienne, située dans le cratère Gale, lieu de la mission MSL/Curiosity.

Références